Estratonice ou Estratônica (, ou , ) é o nome de vários personagens.

Mitologia grega 
 Estratonice, filha de Portaón, ela deu a Melaneo um filho, Eurito.
 Estratonice, filha de Téspio e Megamede, ela deu a Héracles um filho, Atromo.
 Estratonice, filha de Pleuró e Xântipe.
 Estratonice, esposa de Queresilau, mãe de Pemander.
 Estratonice, Amazona.

Princesas macedônias e helenísticas 
 Estratonice, irmã de Pérdicas II da Macedónia, esposa do rei odrísio Seutes I.
 Estratonice, filha de Correu (), esposa de Antígono Monoftalmo, mãe de Demétrio I Poliórcetes e Filipe.
 Estratonice (filha de Demétrio I Poliórcetes), filha de Demétrio I Poliórcetes e Fila, esposa de Seleuco I Nicátor (com quem tem uma filha, Fila) e Antíoco I Sóter (com quem tem cinco filhos: Seleuco, Laódice, Apama, Antíoco II Teos e Estratonice).
 Estratonice (filha de Antíoco I Sóter), filha da anterior e Antíoco I Sóter, esposa de Demétrio II Etólico, mãe de Apama.
 Estratonice, concubina de Ptolemeu II Filadelfo.
 Estratonice (filha de Antíoco II Theos), filha de Antíoco II Theos e Laódice, esposa do rei da Capadócia Ariarate III, mãe de Ariarate IV Eusébio.
 Estratonice (filha de Ariarate IV), filha do rei da Capadócia Ariarate IV Eusébio e Antióquida, esposa de Eumenes II de Pérgamo, mãe de Átalo III Filómetor Evérgeta, esposa de Átalo II Filadelfo.
 Estratonice, esposa de Mitrídates VI do Ponto, com quem tem um filho, Xifares.

Literatura 
 La Stratonica, poema de Luca Assarino (1607–1672).

Teatro 
 Estratonice, tragicomédia de Philippe Quinault (1657).
 Estratonice, balé eroico de Barnabé Farmian Durosoy (1786).

Música 
 Antíoco e Estratonice, opéra de Christoph Graupner (1708).
 Antíoco e Estratonice, opéra de Honoré Langlé (1786).
 Le Fils-Rival ou La Moderne Stratonice, ópera de Dmitry Bortniansky (1787).
 Estratonice, ópera de Étienne Méhul (1792).

Pintura 
 Antíoco e Estratonice, obra do Mestro d'Estratonice (século XV).
 Antíoco e Estratonice, obra de Gaspare Diziani (1689–1767).
 Antíoco e Estratonice, obra de Jacques-Louis David (1774).
 La Maladie d’Antiochius ou Antiochius et Stratonyce, obra de Jean-Auguste Dominique Ingres (1840).

Desambiguações de antropônimos